O Estádio Municipal José dos Santos Neto, também conhecido por Mourãozão é um estádio de futebol da cidade de Nova Russas, no estado do Ceará, pertence à prefeitura municipal e tem capacidade para 2.500 pessoas.

O estádio foi liberado para jogos oficiais em 2015.

Nova Russas
Nova Russas